Кампонгтя́м ( — провінція (кхет) у південно-східній частині Камбоджі.

Адміністративний поділ 
Територія провінції включає 16 округів, 173 комуни та 1767 сіл.

Відомі уродженці 
 Гун Сен

Сусідні провінції

Примітки 

Провінції Камбоджі